Limbong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Limbong, distrikt, Sulawesi Selatan,

Malaysia 

 Limbong (mukim i Malaysia), Kedah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Malaysiaförgreningar